Der Cetratus war ein römischer Schild.

Beschreibung und Verwendung 
Der Certratus war ein leichter römischer Schild. Er bestand aus Holz, das mit Leder überspannt war. Im Vergleich zum Scutum bestand es nur aus einer Holzlage, wodurch es keinen so hohen Schutz gegen Schläge und Stöße bot. Der Cetratus war billiger in der Herstellung als andere römische Schilde, weswegen er auch für finanziell schwache Söldner erschwinglich wurde.

Verwendet wurde dieser Schild vor allem von römischen Hilfstruppen (Auxiliartruppen), aber auch von Gladiatoren, die in den römischen Arenen kämpften.

Literatur 
 Peter Connolly: Die römische Armee, Tessloff-Verlag, ISBN 3-7886-0180-9

Römische Militärausrüstung
Schild (Schutzwaffe)
Römische Waffe